Cretu ou Crețu est un patronyme d'origine roumaine porté par 

Michael Cretu, musicien germano-roumain
Sandra Cretu, ex-épouse de Michael Cretu, chanteuse allemande connue sous le nom de Sandra
Gheorghe Crețu, entraineur de volleyball roumain
Corina Crețu, femme politique roumaine
 Alexandru Crețu , footballeur roumain